Terra del mio sangue (Country of My Skull) – libro di Antjie Krog del 1998
 In My Country (Country of My Skull) – film del 2004 diretto da John Boorman